Влади́мир Фе́щенко:

 Фещенко, Владимир Валентинович (род. 1979) — российский лингвист.
 Фещенко, Владимир Николаевич (1938—1995) — Герой Социалистического Труда.